Voyeur è colui che pratica il voyeurismo.

Musica 
 Voyeur – album di David Sanborn del 1981
 Voyeur – album di Kim Carnes del 1982
 Voyeur – singolo di Kim Carnes del 1982, dall'album omonimo
 Voyeur – album di Renato Zero del 1989
 Voyeur – traccia dell'album omonimo di Renato Zero del 1989
 Voyeur – traccia dell'album Dude Ranch dei blink-182 del 1997
 Voyeur – album dei Berlin del 2002
 Voyeur – singolo di Keeley Hazell del 2008
 Voyeur – album dei Saint Motel del 2012
 Voyeur – singolo di Elton John del 2013

Videogiochi 
 Voyeur – videogioco per CD-i del 1993